Тикуилукан има више значења:

 Тикуилукан (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тикуилукан (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику